Баборув:

 Баборув — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Глубчицкий повят.
 Баборув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Глубчицкий повят, Опольское воеводство.